Бенделл () — фамилия.

  (1843—1932) — американский хирург времён Гражданской войны в США, суперинтендант по делам индейцев территории Аризоны и американский консул в Эльсиноре (Дания).
  (род. 1947) — американский писатель.
 Бенделл, Мэрилин (1921—2003) — североамериканская художница-импрессионист и педагог.